Luh odkazuje na:

 luh – louka na vlhčí půdě se svěží zelení nebo také s porostem listnatých stromů nebo křovin 
 lužní les, v lesnictví též luh – podmáčený poříční les převahou vysokokmenných stromů a souvislým porostem bylin

sídla
 Luh (Orlické Podhůří) – osada v okrese Ústí nad Orlicí v katastru obce Dobrá Voda
 Luh (Raspenava) – součást města Raspenava ve Frýdlantském výběžku v Libereckém kraji

vrchol
 Luh (Švihovská vrchovina) (563,5 m) - vrchol v Radyňské pahorkatině, severovýchodně od Nové Vsi v okrese Plzeň-jih

Slovo luh je obsaženo v názvech článků
 tvrdý luh – typ lužního lesa
 měkký luh – typ lužního lesa
chráněná území
 Dolní mušovský luh – přírodní památka v okrese Břeclav
 Libický luh – národní přírodní rezervace v okresech Kolín a Nymburk ležící na soutoku řek Cidliny a Labe.
 Mokrý luh – přírodní rezervace na Šumavě v okrese Prachatice jižně od Vimperka
 Mrtvý luh – národní přírodní rezervace na Šumavě u soutoku Teplé a Studené Vltavy
 Mydlovarský luh – přírodní rezervace v okrese Nymburk v katastrálních územích Ostrá a Kostomlaty nad Labem
 Stříbrný luh – přírodní rezervace v okrese Rakovník mezi obcemi Roztoky (okres Rakovník) a Račice na svazích údolí řeky Berounky
sídla
 Velký Luh – obec v okrese Cheb v Karlovarském kraji
 Luh pod Smrkem (železniční zastávka) – železniční zastávka v Raspenavě

Související články 
 Luhy
 Lužice (rozcestník)

Externí odkazy